

Sigle 
 Woman International Master – Maestro Internazionale Femminile, titolo scacchistico

Codici 
 wim – codice ISO 639-3 della lingua wik-mungkan

Informatica 
 Windows Imaging Format – formato di immagine disco